Long (orgaan), een orgaan
Longen (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts